James Edwards peut nommer :
 James Edwards (1918-1970), acteur américain ;
 James Francis Edwards (1921-2022), pilote de chasse canadien ;
 James B. Edwards (1927-2014), homme politique américain ;
 James Edwards (né en 1955), également américain, ancien joueur de basket-ball.